Riccardo Filangieri kan syfta på bland andra:

* Riccardo Filangieri (omkring 1195–senast 1278), italiensk krigare, verksam i Kungariket Jerusalem
 Riccardo Filangieri (1882–1959), italiensk arkivarie, historiker och genealog